Premier Division – massima serie del campionato di calcio di Antigua e Barbuda
Premier Division – massima serie del campionato di calcio di Barbados
Premier Division – massima serie del campionato di calcio delle Bermuda
Premier Division – massima serie del campionato di calcio di Gibilterra tra il 1905 e il 2019
Premier Division – massima serie del campionato di calcio dell'Irlanda
Premier Division – massima serie del campionato di calcio del Sudafrica